Вейккауслига 1994 () — 64-й сезон чемпионата Финляндии с момента его основания. Титул не смог защитить клуб «Джаз».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

1994
Финляндия
Спорт в Финляндии в 1994 году